Hobart (Australië), de hoofdstad van de Australische deelstaat Tasmanië
Hobart (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Hobart (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Hobart (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Hobart Bay, een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Hobart (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

Personen
Garret Hobart, een Amerikaanse politicus en vicepresident
Percy Hobart, een Britse legeraanvoerder